Aecio (en latín, Aetius; en italiano, Ezio) puede referirse a:

Personajes históricos
 Aecio, filósofo griego de la Escuela peripatética;
 Aecio, general romano vencedor de Atila en los Campos Cataláunicos;
 Aecio de Amida, médico y escritor bizantino;
 Aecio Neves, político brasileño.

Música
Óperas con libreto de Pietro Metastasio que tienen por título Aecio (Ezio en italiano) y que corresponden a los siguientes músicos:

 Aecio (Alessandri)
 Aecio (Anfossi) 
 Aecio (Auletta) 
 Aecio (Bach) 
 Aecio (Bertoni) 
 Aecio (Broschi) 
 Aecio (Galuppi) 
 Aecio (Gassmann) 
 Aecio (Gazzaniga) 
 Aecio (Gluck) 
 Aecio (Guglielmi) 
 Aecio (Händel) 
 Aecio (Hasse) 
 Aecio (Jommelli) 
 Aecio (Lampugnani) 
 Aecio (Latilla) 
 Aecio (Majo) 
 Aecio (Mercadante) 
 Aecio (Myslivecek) 
 Aecio (Pérez) 
 Aecio (Pescetti) 
 Aecio (Porpora) 
 Aecio (Sacchini ) 
 Aecio (Sarro) 
 Aecio (Scarlatti, G) 
 Aecio (Tarchi ) 
 Aecio (Traetta) 
 Aecio (Vento) 

O bien alguna otra del siguiente anexo:

Anexo: Óperas tituladas "Aecio"